Janina el Arguioui (* 21. Mai 1987 in Kaarst) ist eine deutsche Popsängerin. Sie nahm 2018 an der 15. Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar teil, in der sie das Finale erreichte und Vierte wurde.

Leben und Karriere 
Janina el Arguioui ist die Tochter eines Marokkaners und einer Deutschen. Sie ist gelernte Kauffrau für Marketing-Kommunikation und führt eine Kinderevent-Location in Kaarst.

Erste Fernseherfahrung sammelte sie 2014 bei der Pro7-Show The Voice of Germany. Sie qualifizierte sich in den Blind Auditions und wählte Smudo und Michael „Michi“ Beck als ihre Coaches aus. 2018 nahm sie an Deutschland sucht den Superstar teil, wo sie den vierten Platz erreichte. Im Februar 2019 veröffentlichte sie ihre zweite Single mit dem Titel Applaus.

Seit dem 12. April 2019 ist sie verheiratet.

Fernsehauftritte 
 2014: The Voice of Germany
 2018: Deutschland sucht den Superstar

Diskografie 
 2018 – Parachute
 2019 – Applaus

Weblinks 
 Website von Janina el Arguioui
 
 DSDS-Finalist 2018: Alles über die Viertplatzierte Janina el Arguioui

Einzelnachweise 

Popsänger
Teilnehmer an The Voice of Germany
Teilnehmer an Deutschland sucht den Superstar
Deutscher
Geboren 1987
Frau